Le tournoi de Rome est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute du 2 au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Lesley Turner.

En double mixte, la paire Lesley Turner et Bill Bowrey enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Rome

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1967
Rome
Sport en Italie en 1967
Tennis en mai 1967